Le mot latin trans signifie « au-delà de ».

Toponymes

 Trans, commune française de la Mayenne
 Trans, ancienne commune suisse du canton des Grisons, localité de Tumegl/Tomils
 Trans-en-Provence, commune française du Var
 Trans-la-Forêt, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Trans-sur-Erdre, commune française de la Loire-Atlantique

Culture 
Trans est souvent utilisé comme forme courte pour transgenre.
Les Trans comme forme courte pour le festival des Transmusicales de Rennes (France).

Chimie organique 
En chimie, une molécule est dite « trans » si les groupements prioritaires se trouvent de part et d'autre de la double liaison carbone-carbone. Le terme est utilisé en particulier pour les acides gras insaturés trans.

Biophysique 
En biophysique des polymères, le terme trans est utilisé pour désigner la chambre acceptant les polymères lors d'une translocation (processus lors duquel un polymère ou une protéine traverse un nanopore, par exemple l'ADN au travers des pores nucléaires). La chambre donneuse de polymères est appelée trans.

Musique 

 Trans, un album de Neil Young (1982).
 Trans, une composition pour orchestre de Karlheinz Stockhausen, écrite en 1971

Autres 
 Trans7, télévision en Indonésie

Préfixe 
Trans se retrouve également dans :
 Transculturalité, une manière d'envisager les liens entre les cultures.
 Transdisciplinarité, une façon de penser les liens entre les disciplines.
 Transidentité, se définir d'un autre genre social que celui assigné à la naissance, ou transsexuel.
 Transphobie
 Transracial
 Transformisme, Transformiste, façon de dire des travestis du spectacle: spectacle de transformistes.
 La compagnie aérienne Trans World Airlines, ou TWA.
 Transgénique
 Transamazonienne

Adjectif 
 Femme trans ou Homme trans, abréviation de transgenre

Il y a eu deux châteaux de Trans', le premier à Trans-en-Provence (le plus connu, voir château de Trans) et l'autre dans l'actuelle commune de Malijai (Alpes-de-Haute-Provence), dominant le confluent de la Bléone et de la Durance.

Références

Abréviation
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France